Bambusicola — рід грибів родини Bambusicolaceae.
 Bambusicola — бамбукова куріпка, рід птахів родини фазанових.